Moseberg steht für
verschiedene nach dem Propheten Mose benannte Berge, siehe Mosesberg
einen Berg (364 m) im Stadtgebiet Eisenachs in Thüringen, siehe Moseberg (Eisenach)